Ivanir Calado (Nova Friburgo) é um escritor brasileiro.

Nasceu na localidade de Nova Friburgo que em servido de cenário para algumas obras do autor como Mundo de sombras, o nascimento do vampiro, A caverna dos Titãs, etc...)

Estudou Artes plásticas e trabalhou com música e teatro antes de começar a escrever. Publicou os romances Imperatriz no fim do mundo e A mãe do sonho, além de cerca de vinte livros para crianças e adolescentes.

Já recebeu prêmios como escritor e autor de teatro , e vários de seus livros têm o selo de "altamente recomendável" da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil .

Ligações externas 
 
 

Dramaturgos do Brasil
Autores de literatura infantojuvenil do Brasil
Romancistas do Brasil
Naturais de Nova Friburgo
Escritores de ficção científica do Brasil
Escritores de livros de fantasia